Свидњик може да се односи на:
Свидњик (Словачка), град у Словачкој
Свидњик (Пољска), град у Пољској